Иван Степанович Шевелёв (10.10.1914 — 13.09.1984) — котельщик Запорожского паровозоремонтного завода.

Биография 
Родился 27 сентября 1914 года в городе Запорожье. Окончил 7 классов, фабрично-заводское училище. С 1932 года работал котельщиком, бригадиром котельщиков Запорожского паровозоремонтного завода. После службы в армии в 1936—1938 годах вернулся на завод, где работал до эвакуации завода в Уфу в 1941 году.

С января 1942 года — на фронте машинистом бронепоезда. После Великой Отечественной войны вновь вернулся в Запорожье и работал на том же заводе на прежнем месте до 1969 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта, котельщик Запорожского паровозоремонтного завода Шевелёв Иван Степанович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1970 года по 1977 год И. С. Шевелёв работал начальником смены в сборочном цехе того же завода.

Неоднократно избирался народным депутатом местных советов, членом бюро Жовтневого райкома Коммунистической партии Украины города Запорожье, был делегатом 21-го съезда Компартии Украины.

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Умер 13 сентября 1984 года. Похоронен на Капустяном кладбище города Запорожье.

Литература 
 Голдобин А. И. Запорожская аллея славы — народная святыня. Днепропетровск, 2002

Ссылки 

Военные железнодорожники Великой Отечественной войны
Похороненные на Капустяном кладбище